Хе́льги Да́гбьяртюр А́усс Гре́тарссон (, 18 февраля 1977) — исландский шахматист, гроссмейстер (1994).

Победитель чемпионата мира среди юниоров 1994 года.

В составе сборной Исландии участник 4-х Олимпиад (1994—1998 и 2002).

Женат на шахматистке Ленке Птачниковой.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Исландии